Il doppio del torneo di tennis Open di Zurigo 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Andrea Leand e Andrea Temesvári che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Hana Mandlíková 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Hana Mandlíková (finale)
 Mima Jaušovec /  Ann Kiyomura (semifinali)

 Christiane Jolissaint /  Helena Suková (primo turno)
 Kathleen Horvath /  Virginia Ruzici (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1984